KGA steht für:
 Kleingartenanlage, eingezäuntes Stück Land als Garten
 Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg, 1620 gegründetes Gymnasium in Aschaffenburg
 Konso (Archäologie), Fossilien vom Fundort Konso-Gardula in Äthiopien

kga steht für:
 Koyaga Jula (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

Siehe auch:
 KGaA

KGA